Selinum intermedium är en flockblommig växtart som beskrevs av Wilibald Swibert Joseph Gottlieb von Besser. Selinum intermedium ingår i släktet krusfrön, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krusfrön
intermedium